Newlands kan syfta på:

 Newlands, Västra Kapprovinsen – en ort i Kapstaden, Sydafrika

England 
 Newlands, Allerdale – en ort i Above Derwent, Allerdale, Cumbria
 Newlands, Eden – en ort i Castle Sowerby, Eden, Cumbria
 Newlands, Derbyshire – en ort i Heanor and Loscoe, Amber Valley, Derbyshire
 Newlands, Hampshire – en civil parish i Winchester, Hampshire
 Newlands, Northumberland – en ort i Shotley Low Quarter, Northumberland
 Newlands, Nottinghamshire – en ort i Mansfield, Nottinghamshire
 Newlands, Staffordshire – en ort i Colton, Lichfield, Staffordshire

Skottland 
 Newlands, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway
 Newlands, Glasgow – en ort i Glasgow
 Newlands, Highland – en ort i Highland
 Newlands, Peeblesshire – en civil parish i Peeblesshire, Scottish Borders
 Newlands, Roxburghshire – en ort i Minto, Roxburghshire, Scottish Borders

Personer med efternamnet Newlands 
 Francis G. Newlands (1846–1917) – en amerikansk demokratisk politiker